Julian Walker, né le  à Berne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

En club 
Formé au CP Berne, Julian Walker joue son premier match en Ligue nationale A avec le club bernois durant la saison 2004-2005, ainsi que trois matches avec le SC Langenthal en Ligue nationale B.

La saison suivante, il rejoint le HC Bâle, qui milite alors en première division suisse. Il est également prêté pour deux matches au HC Olten, en deuxième division. À la fin de la saison, il est repêché par le Wild du Minnesota en  ( au total) à l'occasion du repêchage d'entrée dans la LNH. Il repart cependant pour une autre saison à Bâle, étant aussi à nouveau prêté à Olten.

Au début de la saison 2008-2009, il rejoint le HC Ambrì-Piotta. Il joue pour Genève-Servette HC en 2012-2013. Le jour du début du championnat 2013-2014, il est transféré au HC Lugano, alors que son contrat avec le Genève-Servette était encore valable une saison.

Carrière internationale 
Walker a représenté la Suisse lors des championnat du monde des moins de 18 ans en 2004, ainsi qu'à deux mondiaux juniors (2005 et 2006).

Appelé par Sean Simpson pour la première fois en  à l'occasion de la Deutschland Cup, il effectue sa première cape contre les États-Unis. Walker participe à son premier championnat du monde en 2013. Il devient vice-champion du monde quand son équipe perd contre la Suède en finale.

Statistiques

En club 

|2002-2003 || CP Berne U20 || Élites Jr. A
| 34 || 2 || 5 || 7 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || CP Berne U20 || Élites Jr. A
| 35 || 15 || 15 || 30 || 91 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || CP Berne ||  LNA
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||| - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || SC Langenthal || LNB
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || CP Berne U20 || Élites Jr. A
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2005-2006 || HC Bâle || LNA
| 37 || 2 || 0 || 2 || 39 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2005-2006 || HC Olten || LNB
| 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || HC Bâle || LNA
| 40 || 4 || 4 || 8 || 16 || 13 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2006-2007 || HC Olten || LNB
| 8 || 8 || 4 || 12 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || HC Bâle ||  LNA
| 50 || 0 || 6 || 6 || 22 || 12 || 4 || 1 || 5 || 12
|-
|2008-2009 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 50 || 11 || 14 || 25 || 36 || 9 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|2009-2010 || HC Ambrì-Piotta ||  LNA
| 48 || 6 || 16 || 22 || 40 || 6 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2010-2011 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 41 || 3 || 7 || 10 || 61 || 17 || 5 || 3 || 8 || 18
|-
|2011-2012 || HC Ambrì-Piotta ||  LNA 
| 37|| 7 || 12 || 19 || 38 || 12 || 4 || 5 || 9 || 12 
|-
|2012-2013 || Genève-Servette ||  LNA 
| 45|| 4|| 11|| 15|| 46|| 7|| 1|| 0|| 1||4
|-
|2013-2014 || HC Lugano ||  LNA 
|49 ||7 ||12 ||19 ||71 ||4 ||0 ||0 ||0 ||20
|-
|2014-2015 || HC Lugano ||  LNA 
|47 ||4 ||11 ||15 ||55 ||6 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2015-2016 || HC Lugano ||  LNA 
| 44 || 4 || 6 || 10 || 36 || 15 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|2016-2017|| HC Lugano ||  LNA  || 49 || 6 || 0 || 6 || 28 || 11 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2017-2018 || HC Lugano ||  LNA  ||48 || 10 || 9 || 19 || 63 || 18 || 2 || 4 || 6 || 50 	
|-
| 2018-2019 || HC Lugano ||  LNA  || 41 || 9 || 6 || 15 || 42 || 4 || 0  || 0 ||  0 || 22 
|-
| 2019-2020 || HC Lugano ||  LNA  || 33 || 6 || 9 || 15 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Lugano ||  LNA  || 43 || 4 || 4 || 8 || 28 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2021-2022|| HC Lugano ||  LNA ||  || 

| 701 || 87 || 127 || 214 || 655 || 135 || 16 || 14 || 30 || 180

| 13 || 8 || 4 || 12 || 6 || - || - || - || - || -

En équipe de Suisse 

|2004 || CM -18 ans D1
| 5 || 1 || 1 || 2 || 10 ||Promu
|-
|2005 || CM Jr.
| 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || 
|-
|2006 || CM Jr.
| 6 || 2 || 2 || 4 || 6 || 
|-
|2013 || CM
| 10 || 3 || 5 || 8 || 8 || Médaille d'argent
|-
|2015 || CM
| 8 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
|-
|2016 || CM
| 7 || 0 || 0 || 0 || 2 ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en septembre 1986
Naissance à Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du CP Berne
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Lugano